Caribbean Medical University, een medische universiteit op Curaçao
 Carnegie Mellon University, een particuliere universiteit in Pittsburgh, Pennsylvania (VS)
 CMU (band), een Britse band uit begin jaren 70